Соревнования по волейболу на XVI летних Азиатских играх проходили с 13 по 27 ноября 2010 года в Гуанчжоу (Китай) с участием 18 мужских и 11 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная Японии, у женщин — сборная Китая.

Команды-участницы

Мужчины 
Вьетнам, Гонконг, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Катар, Китай, Кувейт, Монголия, Мьянма, Пакистан, Саудовская Аравия, Таиланд, Тайвань, Туркменистан, Южная Корея, Япония.

Женщины 
Индия, Казахстан, Китай, КНДР, Мальдивы, Монголия, Таджикистан, Таиланд, Тайвань, Южная Корея, Япония.

Система проведения турнира

Мужчины 
18 команд-участниц мужского турнира на первом этапе разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) выходят во второй этап, где образуют две группы по 4 команды. Учитываются результаты игр команд между собой на первом этапе. Согласно занятых в группах второго этапа мест все команды распределяются на пары 1/4-финала. Победители четвертьфинальных матчей по системе с выбыванием определяют призёров турнира. Проигравшие по такой же системе разыгрывают итоговые 5—8-е места.

Команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места распределяются на две группы второго этапа. Учитываются результаты игр команд между собой на первом этапе. Итоговые 9—12-е и 13—16-е места по системе плей-офф рызыгрывают команды, занявшие в группах второго этапа соответственно 1—2-е и 3—4-е места.

Женщины 
11 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на две группы. 8 команд (по 4 лучшие из каждой группы) выходят 1/4-финала плей-офф, где образуют 4 пары. Победители четвертьфинальных матчей по системе с выбыванием определяют призёров турнира. Проигравшие по такой же системе разыгрывают итоговые 5—8-е места.

Команды, занявшие в группах предварительного этапа 5—6-е места, по системе плей-офф рызыгрывают итоговые 9—11-е места.

Результаты

Мужчины

Первый этап

Группа A 

 13 ноября: Таиланд — Тайвань 3:2 (25:23, 17:25, 21:25, 25:13, 15:9); Китай — Пакистан 3:1 (20:25, 25:13, 25:19, 25:15).
 14 ноября: Таиланд — Пакистан 3:2 (25:19, 28:30, 25:20, 18:25, 15:13); Китай — Тайвань 3:0 (25:18, 25:18, 25:21).
 16 ноября: Пакистан — Тайвань 3:2 (25:18, 21:25, 18:25, 25:22, 15:12).
 17 ноября: Китай — Таиланд 3:1 (25:19, 21:25, 25:22, 27:25).

Группа B 

 13 ноября: Южная Корея — Вьетнам 3:0 (25:12, 25:10, 25:16).
 14 ноября: Индия — Казахстан 3:1 (24:26, 25:23, 25:18, 25:21).
 15 ноября: Казахстан — Вьетнам 3:1 (25:19, 21:25, 25:11, 25:23); Южная Корея — Индия 3:0 (25:19, 25:20, 25:19).
 16 ноября: Индия — Вьетнам 3:0 (25:20, 25:16, 25:23).
 17 ноября: Южная Корея — Казахстан 3:0 (25:16, 25:14, 25:22).

Группа С 

 13 ноября: Индонезия — Туркменистан 3:2 (20:25, 26:24, 26:28, 25:21, 15:12); Иран — Монголия 3:0 (25:12, 25:9, 25:13).
 14 ноября: Иран — Туркменистан 3:0 (25:10, 25:17, 29:27); Саудовская Аравия — Индонезия 3:1 (19:25, 25:19, 25:22, 25:22).
 15 ноября: Иран — Саудовская Аравия 3:0 (25:20, 25:20, 27:25); Туркменистан — Монголия 3:0 (25:19, 25:21, 25:23).
 16 ноября: Иран — Индонезия 3:0 (25:15, 25:23, 25:23); Саудовская Аравия — Монголия 3:1 (25:15, 22:25, 25:19, 25:20).
 17 ноября: Индонезия — Монголия 3:0 (25:22, 25:17, 25:16); Саудовская Аравия — Туркменистан 3:0 (25:18, 25:23, 25:22).

Группа D 

 13 ноября: Мьянма — Гонконг 3:0 (25:21, 25:17, 25:13); Катар — Кувейт 3:2 (20:25, 25:18, 25:12, 24:26, 15:12).
 14 ноября: Кувейт — Гонконг 3:0 (25:17, 25:18, 25:16); Япония — Мьянма 3:0 (25:12, 25:14, 25:9).
 15 ноября: Япония — Кувейт 3:0 (25:19, 25:17, 25:12); Катар — Гонконг 3:0 (25:17, 25:19, 25:15).
 16 ноября: Кувейт — Мьянма 3:1 (25:19, 25:22, 23:25, 25:11); Япония — Катар 3:0 (25:19, 25:15, 32:30).
 17 ноября: Катар — Мьянма 3:0 (25:15, 25:18, 25:18); Япония — Гонконг 3:0 (25:11, 25:16, 25:12).

Второй этап (за 1—8 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа Е 

 19 ноября: Иран — Таиланд 3:0 (25:17, 27:25, 25:21); Китай — Саудовская Аравия 3:0 (25:20, 25:15, 25:17).
 20 ноября: Таиланд — Саудовская Аравия 3:2 (25:23, 27:25, 20:25, 20:25, 17:15); Иран — Китай 3:0 (25:17, 25:19, 27:25).

Группа F 

 19 ноября: Южная Корея — Катар 3:0 (25:16, 25:22, 25:18); Индия — Япония 3:2 (25:20, 25:19, 21:25, 26:28, 15:13).
 20 ноября: Индия — Катар 3:0 (25:15, 25:13, 25:20); Южная Корея — Япония 3:1 (25:23, 21:25, 25:23, 25:22).

Второй этап (за 9—16 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа G 

 19 ноября: Пакистан — Туркменистан 3:0 (25:19, 25:19, 27:25); Тайвань — Индонезия 3:0 (25:18, 25:23, 25:14).
 20 ноября: Тайвань — Туркменистан 3:0 (25:17, 25:16, 25:15); Пакистан — Индонезия 3:2 (25:22, 23:25, 20:25, 25:23, 15:13).

Группа H 

 19 ноября: Казахстан — Мьянма 3:0 (25:14, 25:11, 25:22); Кувейт — Вьетнам 3:2 (20:25, 25:23, 25:16, 19:25, 15:9).
 20 ноября: Мьянма — Вьетнам 3:0 (25:21, 25:21, 25:18); Казахстан — Кувейт 3:1 (20:25, 25:20, 25:11, 25:17).

Плей-офф за 13—16 места

Полуфинал 
21 ноября
 Индонезия — Вьетнам 3:2 (22:25, 22:25, 25:20, 25:23, 15:12)
 Мьянма — Туркменистан 3:0 (28:26, 25:15, 25:14)

Матч за 15-е место 
23 ноября
 Туркменистан — Вьетнам 3:1 (25:16, 25:19, 20:25, 25:23)

Матч за 13-е место 
23 ноября
 Индонезия — Мьянма 3:1 (19:25, 25:18, 25:22, 25:20)

Плей-офф за 9—12 места

Полуфинал 
21 ноября
 Пакистан — Кувейт 3:0 (27:25, 25:21, 25:21)
 Казахстан — Тайвань 3:2 (26:24, 25:27, 25:22, 23:25, 23:21)

Матч за 11-е место 
23 ноября
 Тайвань — Кувейт 3:0 (25:18, 25:23, 25:22)

Матч за 9-е место 
23 ноября
 Казахстан — Пакистан 3:0 (25:21, 25:22, 31:29)

Плей-офф за 1—8 места

Четвертьфинал 
21 ноября
 Япония — Китай 3:0 (25:14, 25:22, 25:23)
 Таиланд — Индия 3:0 (25:20, 25:23, 25:22)
 Южная Корея — Саудовская Аравия 3:0 (25:19, 25:19, 25:17)
 Иран — Катар 3:1 (16:25, 25:16, 25:23, 25:14)

Полуфинал за 1—4 места 
24 ноября
 Япония — Южная Корея 3:2 (25:27, 21:25, 25:19, 25:20, 15:12)
 Иран — Таиланд 3:0 (25:16, 25:21, 25:16)

Полуфинал за 5—8 места 
24 ноября
 Индия — Катар 3:0 (25:23, 25:16, 25:17)
 Китай — Саудовская Аравия 3:0 (25:20, 25:21, 25:15)

Матч за 7-е место 
26 ноября
 Саудовская Аравия — Катар 3:0 (25:22, 28:26, 28:26)

Матч за 5-е место 
26 ноября
 Китай — Индия 3:0 (25:18, 25:17, 25:18)

Матч за 3-е место 
26 ноября
 Южная Корея — Таиланд 3:0 (25:19, 25:17, 28:26)

Финал 
26 ноября
 Япония — Иран 3:1 (25:19, 25:13, 23:25, 25:18)

Женщины

Предварительный этап

Группа A 

 18 ноября: Южная Корея — Таиланд 3:0 (25:20, 25:19, 25:17); Китай — Таджикистан 3:0 (25:5, 25:4, 25:2).
 19 ноября: Таиланд — Монголия 3:0 (25:6, 25:9, 25:22); Южная Корея — Таджикистан 3:0 (25:4, 25:7, 25:3).
 20 ноября: Монголия — Таджикистан 3:0 (25:9, 25:6, 25:11); Китай — Южная Корея 3:2 (23:25, 23:25, 25:22, 25:17, 15:6).
 21 ноября: Таиланд — Таджикистан 3:0 (25:7, 25:8, 25:6); Китай — Монголия 3:0 (25:9, 25:13, 25:8).
 22 ноября: Южная Корея — Монголия 3:0 (25:7, 25:12, 25:14); Китай — Таиланд 3:1 (25:23, 25:21, 24:26, 25:19).

Группа B 

 18 ноября: Казахстан — Мальдивы 3:0 (25:7, 25:6, 25:3); Япония — Тайвань 3:2 (19:25, 25:17, 24:26, 25:17, 17:15); КНДР — Индия 3:0 (25:23, 25:13, 25:20).
 19 ноября: Индия — Мальдивы 3:0 (25:6, 25:7, 25:6); Казахстан — Тайвань 3:1 (25:19, 17:25, 25:19, 25:19); КНДР — Япония 3:0 (25:21, 25:17, 25:13).
 20 ноября: Тайвань — Мальдивы 3:0 (25:4, 25:10, 25:5); Казахстан — КНДР 3:2 (25:22, 22:25, 17:25, 25:16, 15:10); Япония — Индия 3:0 (25:23, 25:16, 25:17).
 21 ноября: Казахстан — Индия 3:0 (25:18, 25:9, 25:10); Япония — Мальдивы 3:0 (25:7, 25:1, 25:8); КНДР — Тайвань 3:2 (17:25, 26:28, 25:18, 25:14, 15:12).
 22 ноября: Тайвань — Индия 3:0 (25:12, 25:12, 25:12); Казахстан — Япония 3:1 (25:15, 22:25, 25:23, 25:21); КНДР — Мальдивы 3:0 (25:4, 25:1, 25:3).

Плей-офф за 9—11 места

Полуфинал 
24 ноября
 Мальдивы — Таджикистан 3:0 (25:21, 26:24, 25:18)

Матч за 9-е место 
25 ноября
 Индия — Мальдивы 3:0 (25:4, 25:5, 25:7)

Плей-офф за 1—8 места

Четвертьфинал 
24 ноября
 КНДР — Таиланд 3:2 (25:23, 17:25, 27:25, 7:25, 15:12)
 Южная Корея — Япония 3:0 (25:16, 25:22, 25:15)
 Казахстан — Монголия 3:0 (25:18, 25:8, 25:12)
 Китай — Тайвань 3:0 (25:10, 25:18, 25:19)

Полуфинал за 1—4 места 
25 ноября
 Южная Корея — Казахстан 3:0 (25:15, 25:17, 25:19)
 Китай — КНДР 3:0 (25:11, 25:20, 25:15)

Полуфинал за 5—8 места 
25 ноября
 Япония — Монголия 3:0 (25:15, 25:6, 25:11)
 Таиланд — Тайвань 3:0 (25:13, 25:22, 27:25)

Матч за 7-е место 
27 ноября
 Тайвань — Монголия 3:0 (25:18, 25:11, 25:11)

Матч за 5-е место 
27 ноября
 Таиланд — Япония 3:1 (25:12, 26:28, 25:14, 28:26)

Матч за 3-е место 
27 ноября
 Казахстан — КНДР 3:0 (25:21, 25:16, 25:22)

Финал 
27 ноября
 Китай — Южная Корея 3:2 (21:25, 22:25, 25:10, 25:17, 16:14)

Итоги

Положение команд

Мужчины

Женщины

Призёры

Мужчины 
  Япония: Акио Нагаэ, Такэси Нагано, Наоя Суга, Дайсукэ Усами, Ёсифуми Судзуки, Юя Агэба, Такааки Томимацу, Кота Ямамура, Кунихиро Симидзу, Тацуя Фукудзава, Юсукэ Исидзима, Юта Ёнеяма. Главный тренер — Тацуя Уэта.

  Иран: Адель Голами, Мойтаба Аттар, Мирсайед Маруф, Мохаммад Мусави, Хамзех Зарини, Алиреза Нади, Мохсен Андалиб, Фархад Назари-Афшар, Мехди Махдави, Араш Кешаварзи, Мохаммад Мохаммадкасем, Араш Камалванд. Главный тренер — Хоссейн Мадани-Горехлар.

  Южная Корея: Ха Хён Ён, Хан Сон Су, Ким Хак Мин, Ко Хи Чжин, Квон Ён Мин, Мун Сон Мин, Пак Чхоль У, Син Ён Су, Син Юн Сок, Сок Чжин Вук, Ё О Хён. Главный тренер — Син Чхи Ён.

Женщины 
  Китай: Чэнь Лии, Ли Юань, Ма Юньвэнь, Шэнь Цзинси, Ван Имэй, Вэй Цююэ, Сюй Юньли, Сюэ Мин, Ян Цзиэ, Чжан Лэй, Чжан Сянь, Чжоу Сухун. Главный тренер — Ю Цзюэминь.
 
  Южная Корея: Хан Сон И, Хан Ю Ми, Хван Ён Чу, Чжон Дэ Ён, Ким Са Ни, Ким Се Ён, Ким Ён Кун, Ли Со Ла, Нам Чже Ён, О Чжи Ён, Ян Хё Чжин, By Мён Ок. Главный тренер — Пак Сам Рён.

  Казахстан: Людмила Анарбаева, Олеся Арсланова, Ольга Дробышевская, Елена Эзау, Коринна Ишимцева, Сана Джарлагасова, Юлия Куцко, Ирина Лукомская, Инна Матвеева, Наседкина Ольга, Марина Стороженко, Наталья Жукова. Главный тренер — Бахытжан Байтуреев.

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 
 Волейбольный турнир 16-х Азиатских игр на сайте AVC
 Волейбольный турнир на официальном сайте 16-х Азиатских игр 

2010
2010 год в волейболе